Johann Zarco (Cannes, 1990. július 6. –) francia motorversenyző, a MotoGP királykategóriájában versenyez.

A sorozatban 2009-ben mutatkozhatott be, és már rögtön első versenyén pontot szerzett. Ő lett a második legjobb újonc.

Teljes MotoGP-eredménylistája

* A szezon jelenleg is tart.

További információk
Profilja a MotoGP hivatalos weboldalán
A Kakucsringről is lehetsz világbajnok - A Totalbike.hu interjúja Zarcóval 

Francia motorversenyzők
1990-ben született személyek
A MotoGP versenyzői
Élő személyek